Statisticile sezonului A PFG 1997-1998.

Descriere 
La startul campionatului s-au aliniat 16 echipe ,iar câștigătoarea trofeului a fost Litex Loveci.

Clasament

Referințe 

Sezoane A PFG
A PFG